Emeryk Boberski
 Iwan Boberski
 Władysław Boberski